Soca (taxonomia), població genèticament uniforme d'organismes 
 Soca (botànica), part d'un arbre que queda després d'haver-lo tallat 
 Susana Soca, poetessa uruguaiana
 Soca o tió de Nadal
 Soca de Niça, especialitat culinària de Niça i la seua rodalia 
 Bolet de soca, bolets que creixen sobre la fusta viva o morta d'un arbre o arbust
 Soca, el primer pis de la pinya castellera
 Soca (música), estil musical afrocaribeny
 Toponímia: 
 Soča, riu que creua Itàlia i Eslovènia 
 Soca (Uruguai), localitat de l'Uruguai